Velika nagrada Abu Dabija 2019 je enaindvajseta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 1. decembra 2019 na dirkališču Yas Marina v Abu Dabiju. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda, tretje pa Charles Leclerc, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:35,851
|1:35,634
|1:34,779
| align="center"|1
|-
!2
|align="center"|77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:36,200
|1:35,674
|1:34,973
| align="center"|20
|-
!3
|align="center"|33
|data-sort-value="VER"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:36,390
|1:36,275
|1:35,139
| align="center"|2
|-
!4
|align="center"|16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:36,478
|1:35,543
|1:35,219
| align="center"|3
|-
!5
|align="center"|5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:36,963
|1:35,786
|1:35,339
| align="center"|4
|-
!6
|align="center"|23
|data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|1:36,102
|1:36,718
|1:35,682
| align="center"|5
|-
!7
| align="center" |4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:37,545
|1:36,764
|1:36,436
| align="center"|6
|-
!8
|align="center" |3
|data-sort-value="RIC" | Daniel Ricciardo
|Renault
|1:37,106
|1:36,785
|1:36,456
| align="center"|7
|-
!9
|align="center"|55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:37,358
|1:36,308
|1:36,459
| align="center" |8
|-
!10
| align="center" |27
| data-sort-value="HUL" | Nico Hülkenberg
|Renault
|1:37,506
|1:36,859
|1:36,710
| align="center"|9
|-
!11
| align="center" |11
| data-sort-value="PER"| Sergio Pérez
|nowrap|Racing Point-BWT Mercedes
|1:36,961
|1:37,055
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|10
|-
!12
|align="center"|10
|data-sort-value="GAS"| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:37,198
|1:37,089
|style="background: silver" align="center"|
| align="center" |11
|-
!13
| align="center" |18
| data-sort-value="STR"| Lance Stroll
|Racing Point-BWT Mercedes
|1:37,528
|1:37,103
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|12
|-
!14
| align="center" |26
| data-sort-value="KVY" | Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:37,683
|1:37,141
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|13
|-
!15
| align="center" |20
| data-sort-value="MAG"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:37,710
|1:37,254
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|14
|-
!16
| align="center" |8
| data-sort-value="GRO" | Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:38,051
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|15
|-
!17
| align="center" |99
| data-sort-value="GIO" nowrap| Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:38,114
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|16
|-
!18
| align="center" |7
| data-sort-value="RAI" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:38,383
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|17
|-
!19
|align="center"|63
|data-sort-value="RUS"| George Russell
|Williams-Mercedes
|1:38,717
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|18
|-
!20
| align="center" |88
| data-sort-value="KUB" | Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|1:39,236
| style="background: silver" align="center" |
| style="background: silver" align="center" |
| align="center" |19
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
| align="center" |44
| data-sort-value="HAM" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|55
|1:34:05,715
| align="center" |1
| align="center" |26
|-
!2
| align="center" |33
| data-sort-value="VER" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|55
|+16,772
| align="center" |2
| align="center" |18
|-
!3
| align="center" |16
| data-sort-value="LEC" | Charles Leclerc
|Ferrari
|55
|+43,435
| align="center" |3
| align="center" |15
|-
!4
| align="center" |77
| data-sort-value="BOT" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|55
|+44,379
| align="center" |20
| align="center" |12
|-
!5
| align="center" |5
| data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|55
| +1:04,357
| align="center" |4
| align="center" |10
|-
!6
| align="center" |23
| data-sort-value="ALB" | Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|55
| +1:09,205
| align="center" |5
| align="center" |8
|-
!7
| align="center" |11
| data-sort-value="PER" | Sergio Pérez
|nowrap|Racing Point-BWT Mercedes
|54
| +1 krog
| align="center" |10
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |4
| data-sort-value="NOR" | Lando Norris
|McLaren-Renault
|54
| +1 krog
| align="center" |6
| align="center" |4
|-
!9
| align="center" |26
| data-sort-value="KVY" | Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|54
| +1 krog
| align="center" |13
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |55
| data-sort-value="SAI" | Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|54
| +1 krog
| align="center" |8
| align="center" |1
|-
!11
| align="center" |3
| data-sort-value="RIC" | Daniel Ricciardo
|Renault
|54
| +1 krog
| align="center" |7
|
|-
!12
| align="center" |27
| data-sort-value="HUL" | Nico Hülkenberg
|Renault
|54
| +1 krog
| align="center" |9
|
|-
!13
| align="center" |7
| data-sort-value="RAI" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|54
|  +1 krog
| align="center" |17
| 
|-
!14
| align="center" |20
| data-sort-value="MAG" | Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|54
|  +1 krog
| align="center" |14
|
|-
!15
| align="center" |8
| data-sort-value="GRO" | Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|54
|  +1 krog
| align="center" |15
|
|-
!16
| align="center" |99
| data-sort-value="GIO" nowrap| Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|54
|  +1 krog
| align="center" |16
| 
|-
!17
| align="center" |63
| data-sort-value="RUS" | George Russell
|Williams-Mercedes
|54
|  +1 krog
| align="center" |18
|
|-
!18
| align="center" |10
| data-sort-value="GAS" | Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|53
| +2 kroga
| align="center" |11
| 
|-
!19
| align="center" |88
| data-sort-value="KUB" | Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|53
|  +2 kroga
| align="center" |19
|
|-
! data-sort-value="20" |Ods
|align="center" |18
| data-sort-value="STR" | Lance Stroll
|Racing Point-BWT Mercedes
|45
| Zavore
| align="center" |12
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2019
2019